Michel Coutin (né en 1956), joueur français de rugby à XV ;
 Patrick Coutin (né en 1952), chanteur, producteur et écrivain français ;
 Pierre Coutin, géographe et économiste rural ;
 Robert Coutin (1891-1965), sculpteur français.